Kubiki bezeichnet:
 Kubiki (Niigata), ein Dorf in der Präfektur Niigata (heute: Jōetsu)
 ein anderer Name für das Lehen Takayanagi (Han)

Siehe auch:
 Kubicki